Stårup er et flertydig stednavn:
 Stårup (Esbjerg Kommune) – bebyggelse i Gørding Sogn (Esbjerg Kommune)
 Stårup (Odsherred Kommune) – landsby i Højby Sogn (Odsherred Kommune)
 Stårup (Skive Kommune) – bebyggelse i Højslev Sogn

Se også:
 Stårup Hovedgård – hovedgård i Højslev Sogn
 Stårup Bæk – vandareal i Jylland
 Lille Stårup – bebyggelse i Højby Sogn (Odsherred Kommune)